Orsa kan syfta på:

Djur 
Orsa (djur) – ett släkte av fjärilar

Geografi

Italien 

 Orsa (ort), Sicilien, Palermo,

Sverige 

 Orsa kommun, kommun, Dalarnas län, 
 Orsa, kommunhuvudort, Dalarnas län, Orsa kommun, 
 Orsa församling, församling, Dalarnas län, Orsa kommun, 

Robotskapade Italienförgreningar